BUO peut faire référence à :
 .

 Ilario Di Buò, un archer italien.